Stenbräckeordningen (Saxifragales) är en ordning av trikolpater, som enligt AGP III innehåller följande växtfamiljer:

Alternativt kan Penthoraceae och Tetracarpaeaceae ingå i slingeväxterna, samt att Pterostemonaceae kan ingå i Iteaceae.

I det äldre Cronquistsystemet fanns inte ordningen Saxifragales, utan familjerna var uppdelade i ordningarna Rosales, Hamamelidales och Haloragales. 

Trikolpater
Eudicotyledonae